Gaston de Foix, magyaros átírásban Foix-i Gaston néven ismert személyek
 IV. Gaston foix-i gróf (Gaston IV de Foix-Béarn, 1423–1472), Béarn algrófja, Candale-i Anna magyar királyné anyai nagyapja
 II. Gaston János candale-i gróf (Gaston II de Foix-Candale, 1448–1500), Candale-i Anna magyar királyné apja,
 Gaston vianai herceg (Gaston de Foix, 1444-1470), Viane hercege, Candale-i Anna magyar királyné anyai nagybátyja,
 III. Gaston candale-i gróf (Gaston II Le Boiteux de Foix, 1480 körül–1536), Candale-i Anna magyar királyné bátyja,
 Gaston de Foix-Nemours (1489–1512), Nemours hercege, Foix János navarrai királyi herceg fia, IV. Gaston foix-i gróf unokája, francia hadvezér az itáliai háborúkban.

Gaston